Karona ima više značenja:
 Karona (Alesandrija)
 Karona (Bergamo)
 Karona (Sondrio)